Сан Хосе де ла Хоја има више значења:

 Сан Хосе де ла Хоја (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хосе де ла Хоја, Сан Хосе де Бокиљас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику